Carnall ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad von Carnall (1760–1840), preußischer Generalmajor
 Rudolf von Carnall (1804–1874), deutscher Bergbauingenieur